Zande kan syfta på:
 Zande (folk) – folkgrupp i Kongo-Kinshasa, Sydsudan och Centralafrikanska republiken
 Zande (språk) – språk för delar av Zandefolket
 Zande, Belgien – ort